Le qualificazioni del singolare del Bet-at-home Open - German Tennis Championships 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Łukasz Kubot (qualificato)
  Adrian Ungur (ultimo turno)
  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
  Filippo Volandri (primo turno)
  Martín Alund (primo turno)
  Federico Delbonis (qualificato)

<li> João Souza (ultimo turno)
<li> Jan Hájek (qualificato)
<li> Blaž Kavčič (qualificato)
<li> Diego Schwartzman (qualificato)
<li> Andrej Golubev (qualificato)
<li> Daniel Muñoz de la Nava (ultimo turno)

Qualificati 

  Łukasz Kubot 
  Diego Schwartzman
  Andrej Golubev

<li>  Jan Hájek 
<li>  Blaž Kavčič 
<li>  Federico Delbonis

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 

Bet-at-home Open - German Tennis Championships 2013
ATP World Tour 2013